Brott peut désigner :
 Alexander Brott (1915-2005), un musicien et professeur québécois
 Boris Brott (1944-2022), un musicien (violoncelliste) et chef d'orchestre québécois
 Denis Brott (1950-), un musicien (violoncelliste) et professeur canadien
 Lotte Brott (1922-1998), une musicienne québécois

Homonymie de patronyme